Тампа Бэй Девил Рейс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 70 матчей в 161 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Март 

 Игр: 2
 Выигрышей: 1
 Поражений: 1
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 9
 Очков пропущено: 15

Апрель 

 Игр: 19
 Выигрышей: 6
 Поражений: 13
 Процент побед: 31.58
 Очков набрано: 63
 Очков пропущено: 86

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 11
 Поражений: 17
 Процент побед: 39.29
 Очков набрано: 124
 Очков пропущено: 151

Июнь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 20
 Поражений: 6
 Процент побед: 76.92
 Очков набрано: 148
 Очков пропущено: 115

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 11
 Поражений: 17
 Процент побед: 39.29
 Очков набрано: 110
 Очков пропущено: 132

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 10
 Поражений: 18
 Процент побед: 35.71
 Очков набрано: 122
 Очков пропущено: 153

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 9
 Поражений: 18
 Процент побед: 33.33
 Очков набрано: 126
 Очков пропущено: 180

Октябрь 

 Игр: 3
 Выигрышей: 2
 Поражений: 1
 Процент побед: 66.67
 Очков набрано: 12
 Очков пропущено: 10

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Тампа-Бэй Рейс
МЛБ в сезоне 2004